Zychlinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Zychlinsky (* 1962), deutscher Biologe
 Karl Gottlob Boguslav von Zychlinsky (1783–1857), deutscher Gutsbesitzer und Politiker